Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „31”:

Armii Imperium Rosyjskiego
 31 Dywizja Piechoty

Wehrmachtu
 31 Dywizja Piechoty

cesarskiej i królewskiej Armii
 31 Dywizja Piechoty (do 1918)